Естонія — європейська республіка
 «Естонія» — пором
 Національна опера «Естонія» — театр опери та балету у столиці Естонії м. Таллінні, що бере історію з 1865 року, попередня назва — Театр опери та балету «Естонія»
 «Естонія» — естонська фабрика роялів
 (1541) Естонія — астероїд
 Естонія — серія автомобілів для шосейно-кільцевих гонок, вироблених Талліннським дослідним авторемонтним заводом в 1970-1980-х роках

Естонія — присілок, Нижньоінгаський район, Красноярський край
 Естонія — село, Шипуновський район, Алтайський край